Björnö naturreservat kan avse:
 Björnö naturreservat, Kalmar kommun – ett naturreservat i Kalmar kommun
 Björnö naturreservat, Värmdö kommun – ett naturreservat i Värmdö kommun